Contea di Greenwood o Greenwood County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Greenwood (Carolina del Sud)
 Contea di Greenwood (Kansas)